Pouilly (Mosela)
 Pouilly (Oise)
 Pouilly-en-Auxois
 Pouilly-le-Monial
 Pouilly-lès-Feurs
 Pouilly-les-Nonains
 Pouilly-sous-Charlieu
 Pouilly-sur-Loire
 Pouilly-sur-Meuse
 Pouilly-sur-Saône
 Pouilly-sur-Serre
 Pouilly-sur-Vingeanne
 Saint-Genis-Pouilly